Illa d'Antigua, illa principal de l'estat caribeny d'Antigua i Barbuda sovint anomenat només Antigua
 Antigua i Barbuda
 Antigua Guatemala, o simplement Antigua, ciutat monumental del centre de Guatemala
 La Antigua, municipi de la província de Lleó (Espanya)
 Antigua (Fuerteventura) és un municipi de l'illa de Fuerteventura (Espanya)